Белфлауер има више значења:
 Белфлауер (Калифорнија)
 Белфлауер (Илиноис)
 Белфлауер (Мисури)